Por Brook Park pode estar à procura de:
 Brook Park (Minnesota)
 Brook Park (Ohio)

Desambiguações de topônimos